Wetli ist der Familienname folgender Personen:

 Hugo Wetli (1916–1972), Schweizer Maler, Grafiker, Lithograf, Zeichner und Illustrator
 Kaspar Wetli (1822–1889), Schweizer Ingenieur